Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1982 — сорок второй чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 2 по 12 декабря в Таллине.

18 участниц: по 4 победительницы из 3 полуфиналов — Владимир, Могилёв и Полевской (Свердловская область); призёры 41-го чемпионата — Н. Иоселиани и Т. Хугашвили; по кандидатскому списку — Н. Гуриели, М. Литинская, Е. Фаталибекова и Л. Пярнпуу. Чемпионкой страны 2-й раз подряд стала Иоселиани — 12 очков; 2-е место, несмотря на неудачный старт, заняла Литинская — 11½ очков, 3-е — А. Ахшарумова — 11.

Примечательные партии 
М. Литинская — И. Челушкина:
1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кc3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f3 Сg7 8. Сg5 0-0 9. Фd2 Лe8 10. Кge2 a6 11. a4 Кbd7 12. Кg3 Фc7 13. Сe2 Лb8 14. 0-0 c4 15. Сe3 b5 16. axb5 axb5 17. Лa7 Фd8 18. Лfa1 Кc5 19. Сxc5 dxc5 20. Лfa5 Сd7 21. Фf4 b4 22. Кd1 c3! 23. bxc3 bxcc3 24. Кxc3 Кh5! 25. Фd2 Сd4 26. Крf1 Фh4 27. Сd1 Кxg3 28. hxg3 Фh1 29. Крe2 Фxg2 30. Крd3 c4. Белые сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы в СССР», Номер 3, март 1983 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1982 год в шахматах
Спортивные соревнования в Таллине
Декабрь 1982 года
Чемпионаты СССР в 1982 году
Спорт в Эстонии в 1982 году